Westover Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Westover Hills (Delaware)
 Westover Hills (Texas)
 Westover Hills (Virginia)